Неро́ново — топоним в России.

Населённые пункты 
 Нероново — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Нероново — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Нероново — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Нероново — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Нероново — деревня в Селижаровском районе Тверской области.

Усадьба 
 Нероново — усадьба Черевиных в деревне Нероново Солигаличского района Костромской области.